Насібов () — азербайджанське прізвище.

 Насібов Олександр Ашотович (1914—1985) — російський радянський письменник.
 Насібов Парвіз Паша-огли (*1998) — український борець греко-римського стилю.

азербайджанські прізвища